El término refuerzo puede referirse:

En psicología 
al reforzamiento, el procedimiento psicológico (conductismo) que implica la aplicación de un reforzador.

En ingeniería 
al reforzador, un elemento mecánico destinado a disminuir las tensiones o deformaciones máximas de un elemento estructural.